|}

Weblinks